Pecan Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pecan Grove (Arkansas)
 Pecan Grove (Mississippi)
 Pecan Grove (Texas)